Janessandre est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Arrivée dans une nouvelle ville, adepte de la vente d'esclaves d'Améronne, Aria rencontre d'abord le sculpteur de cire (La Montagne aux sorciers), puis Glore (Les Chevaliers d'Aquarius). L'ancien esclave s'est marié avec Ganièle, une femme ressemblant trait pour trait à Aria. Lorsque cette dernière réapparaît dans sa vie, Glore décide de se débarrasser de sa femme qui l'empêche de lui faire la cour. Mais elle a vent du complot, et demande à Aria de changer de chambre avec elle. Aria, qui ne se doute de rien, est alors enlevée ... direction l'Améronne.

Publication 
 Le Lombard ()  / 
 Dupuis (Repérages) ()  / 

Janessandre
Janessandre